|-
| 84601 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84602 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84603 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84604 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84605 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84606 - || || 5 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84607 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84608 - || || 5 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84609 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84610 - || || 2 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84611 - || || 2 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84612 - || || 2 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84613 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84614 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84615 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84616 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84617 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84618 - || || 8 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 84619 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84620 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84621 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84622 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84623 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84624 - || || 5 de novembre, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 84625 - || || 5 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84626 - || || 5 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84627 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84628 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84629 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84630 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84631 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84632 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84633 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84634 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84635 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84636 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84637 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84638 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84639 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84640 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84641 - || || 6 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84642 - || || 6 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84643 - || || 6 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84644 - || || 6 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84645 - || || 1 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84646 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84647 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84648 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84649 - || || 5 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84650 - || || 7 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 84651 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84652 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84653 - || || 7 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84654 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84655 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84656 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84657 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84658 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84659 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84660 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84661 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84662 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84663 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84664 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84665 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84666 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84667 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84668 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84669 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84670 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84671 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84672 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84673 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84674 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84675 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84676 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84677 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84678 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84679 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84680 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84681 - || || 11 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84682 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84683 - || || 11 de novembre, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 84684 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84685 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84686 - || || 12 de novembre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 84687 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84688 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84689 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84690 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84691 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84692 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84693 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84694 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84695 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84696 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84697 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84698 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84699 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84700 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
4